OPV steht für:
 Offshore Patrol Vessel, ein Hochsee-Patrouillenboot
 Operationsverstärker, ein elektronisches Bauelement
 Orale Poliovakzine (oraler Polioimpfstoff)
 Organische Photovoltaik, siehe Organische Solarzellen
 Optionally Piloted Vehicle, eine Flugzeugdrohne, die optional auch bemannt geflogen werden kann

Abkürzung